Cruzada — movimento religioso-militar medieval
As Cruzadas — filme (1935) com Loretta Young
Kingdom of Heaven — filme (2005) com Orlando Bloom e Eva Green, traduzido no Brasil como Cruzada
Kruistocht in spijkerbroek, filme (2006) com Emily Watson, conhecido em Portugal como A Cruzada

Desambiguações de cinema